YC steht als Abkürzung für:

 Yachtclub
 Kfz-Kennzeichen, Großbritannien: Leeds
 Kfz-Kennzeichen, Norwegen: Mo i Rana
 Yottacoulomb, SI-Einheit für 1024 Coulomb, siehe Vorsätze für Maßeinheiten #SI-Präfixe

Y/C steht für:
 S-Video, eine Videoschnittstelle

yC steht für:
 Yoktocoulomb, SI-Einheit für 10−24 Coulomb

Abkürzung